

Geografia 
Fawn, Pennsylvania
Fawn, Pennsylvania
Fawn Grove, Pennsylvania
Fawn Island, in Canada
Fawn Lake, Minnesota
Fawn River, Michigan
fiume Fawn, Ontario
Rising Fawn, Georgia
Fawn – fiume degli Stati Uniti d'America

Persone
Fawn M. Brodie (1915-1981), storico statunitense
Fawn Hall (nato nel 1959), personaggio politico